Het seizoen 2000/01 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 1 september 2000 en eindigde op 31 mei 2001. 

Torhout 1992 KM won in Vierde Klasse A, KFC Red Star Haasdonk won in Vierde Klasse B, K. Bocholter VV won in Vierde Klasse C en Racing Jet Wavre won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 K. Daring Club Blankenberge fuseerde met KSV Blankenberge en werd KSC Blankenberge.
 RCS Verviétois fuseerde met R. Dison Sport en werd R. Entente Dison-Verviers.
 K. Willebroekse SV fuseerde met FC Meerhof Willebroek en werd KVC Willebroek-Meerhof.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 Torhout 1992 KM (rechtstreeks uit 3A)
 KAV Dendermonde (rechtstreeks uit 3A)
 RCS Verviétois (rechtstreeks uit 3B)

Noot: KVV Heidebloem Dilsen eindigde ook op een degradatieplaats in Derde Klasse, maar besloot de activiteiten te staken als gevolg van financiële problemen. Hierdoor waren er maar drie rechtstreekse dalers uit Derde Klasse.

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KSK Hoboken
 K. Kontich FC
 K. Wuustwezel FC

Brabant
 RCS Saint-Josse
 KRC Boortmeerbeek

Limburg
 K. Lanaken VV
 KSK Bree

Oost-Vlaanderen
 KFC Red Star Haasdonk
 Eendracht Meldert

West-Vlaanderen
 KFC Izegem
 SVD Handzame (interprovinciale eindronde)

Henegouwen
 RSC Templeuvois
 RACS Couillet (interprovinciale eindronde)

Luik
 RFC Union La Calamine

Luxemburg
 R. Léopold Club Bastogne

Namen
 RFC Meux
 R. Jeunesse Aischoise

Noot: Doordat R. Entente Sambrevilloise zijn activiteiten stopgezet had, was er met R. Jeunesse Aischoise een bijkomende promovendus uit Namen.

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Torhout 1992 KM (kampioen 4A)
 KFC Red Star Haasdonk (kampioen 4B)
 K. Bocholter VV (kampioen 4C)
 Racing Jet Wavre (kampioen 4D)
 KFC SV Wevelgem-City (eindronde)
 SK Gullegem (eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KSC Blankenberge (rechtstreeks uit 4A)
 RRC Estaimpuis (rechtstreeks uit 4A)
 RSC Templeuvois (rechtstreeks uit 4A)
 KSV Bornem (rechtstreeks uit 4B)
 RCS Saint-Josse (rechtstreeks uit 4B)
 KAV Dendermonde (rechtstreeks uit 4B)
 KVV Ons Genoegen Vorselaar (rechtstreeks uit 4C)
 KVV Vigor Beringen (rechtstreeks uit 4C)
 RFC Union La Calamine (rechtstreeks uit 4C)
 R. Jeunesse Aischoise (rechtstreeks uit 4D)
 R. Léopold Club Bastogne (rechtstreeks uit 4D)
 RSC Athusien (rechtstreeks uit 4D)
 KFC Izegem (eindronde)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Periodekampioenen

Vierde Klasse A
 Eerste periode: KFC SV Wevelgem-City, 24 punten
 Tweede periode: SK Eernegem, 23 punten
 Derde periode: Torhout 1992 KM, 24 punten

Vierde Klasse B
 Eerste periode: K. Diegem Sport, 24 punten
 Tweede periode: Eendracht Meldert, 22 punten
 Derde periode: KSK Lebbeke, 22 punten

Vierde Klasse C
 Eerste periode: K. Bocholter VV, 22 punten
 Tweede periode: KVO Aarschot, 20 punten
 Derde periode: K. Bocholter VV, 20 punten

Vierde Klasse D
 Eerste periode: R. Entente Dison-Verviers, 25 punten
 Tweede periode: KFC Rhodienne-Verrewinkel, 22 punten
 Derde periode: Racing Jet Wavre, 28 punten

Eindronde voor promotie
De negen periodekampioenen en de hoogst gerangschikte aanvullende teams kwalificeerden zich voor de eindronde voor promotie. Vanaf ronde 2 kwamen er twee teams uit Derde Klasse bij. Via een knock-out systeem zouden uiteindelijk vier teams het tegen elkaar opnemen in de finale. De twee winnaars promoveerden naar en/of bleven in Derde Klasse.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden twaalf vierdeklassers aan, die aan elkaar gepaard werden. De zes winnaars van elk duel gingen door naar de volgende ronde.

Ronde 2
In de tweede ronde werden bij de zes winnaars van de eerste ronde KRC Mechelen en KTH Diest gevoegd, die elk 14e eindigden in Derde Klasse. De teams werden aan elkaar gepaard. De winnaars gingen door naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar/bleven in Derde Klasse.

Verliezersfinale
De verliezers van de finale speelden nog een verliezersfinale. De winnaar promoveerde naar Derde Klasse. Omwille van het faillissement van derdeklasser RRC Tournai (waardoor deze diende te degraderen naar Vierde Klasse), promoveerde SK Gullegem eveneens naar Derde Klasse.

Interprovinciale eindronde
De vier teams die op de 13e plaats eindigden, speelden een eindronde samen met zes eersteprovincialers. Dit gebeurde door een knock-out systeem.

Ronde 1
In de eerste ronde van de eindronde traden de vier vierdeklassers aan die aan elkaar gepaard werden. De winnaars van elk duel dwongen het behoud af. De verliezers gingen door naar de tweede ronde en namen het op tegen eersteprovincialers.

Ronde 2
In de tweede ronde werden er zes eersteprovincialers gevoegd. De winnaars van elk duel gingen naar de finale.

Finale
De winnaars van beide duels promoveerden naar/bleven in Vierde Klasse. De verliezers speelden nog een verliezersfinale.

KRC Boortmeerbeek kon het behoud afdwingen; KFC Izegem degradeerde via de verliezersfinale. Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas en R. Spa FC promoveerden. Omdat KSV Waregem opging in een fusie kwam er een extra plaats vrij. Hierdoor promoveerde KEG Gistel ook.

Van de finalewedstrijden zijn er echter geen gegevens gekend.

Verliezersfinale
De winnaar promoveerde naar/bleef in Vierde Klasse. 

Geen verdere gegevens gekend

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4